Ази́д свинца́ (химическая формула — Pb(N3)2) — неорганическая бинарная свинцовая соль азотистоводородной кислоты. 

При стандартных условиях, азид свинца — это взрывоопасное кристаллическое вещество,

Структура 

Имеет две основных кристаллических формы. Плотность α-формы 4,71 г/см3, плотность β-формы 4,93 г/см3. 
Как и многие другие азиды, неустойчив и склонен к взрывному разложению.

Азид свинца токсичен, как и многие другие азиды и соли свинца.

Физические свойства 
 Взрывоопасен. 
 Теплота взрыва: около 1,536 МДж/кг (7,572 МДж/дм3).
 Объем газов: 308 л/кг (1518 л/дм3)
 Скорость детонации: около 4800 м/сек.
 Очень ядовит.

В воде плохо растворим, однако растворим в моноэтаноламине.

Получение 
Синтез азида свинца осуществляется в ходе обменной реакции между растворами солей свинца и растворимыми азидами щелочных металлов. Азид свинца в результате выпадает в виде белого кристаллического осадка:

Применение 
Применяется как инициирующее взрывчатое вещество, имеет высокую чувствительность и очень малый критический диаметр. Наиболее часто применяется в капсюлях-детонаторах.

Обращение требует особой осторожности и специальных технических приёмов.

Реакцию рекомендуется проводить с добавлением декстрина, глицерина, желатина или подобных веществ, препятствующих формированию крупных кристаллов азида свинца и уменьшающих опасность детонации.

Литература 
 

Инициирующие взрывчатые вещества
Соли свинца
Азиды
Соединения азота по алфавиту